’S Wonderful steht für:
 ’S Wonderful, Lied von George Gershwin und Ira Gershwin (1927) aus dem Musical Funny Face
 ’S Wonderful, ’S Marvelous, ’S Gershwin, amerikanische Fernsehshow (1972), deutscher Titel Musik, die nie verklingt – ’s ist wundervoll ’s ist Gershwin

Musikalben:
 ’S Wonderful (Album), Jazzalbum von Per Møllehøj, Kirk Knuffke und Thommy Andersson (2022)
 ’S Wonderful!, Album von Ray Conniff (1956)